Капдепера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льевант. Занимает площадь 59,42 км². Население — 11 929 человек (на 2010 год).

В муниципалитете на горе расположен замок Капдепера, построенный в XIV веке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Fotos de Capdepera

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка